Kleibauer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kleibauer (1882–1973), plattdeutscher Autor und regionaler Heimatfunktionär
 Thilo Kleibauer (* 1971), Hamburger Politiker der CDU